Prvu hrvatsku kuglačku ligu za 2005./06., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je drugi put zaredom osvojio "Zadar".

Prva liga 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati  
 zg-kuglanje.hr

Druga liga

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Igrano kroz pet turnira

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug

Sjever 

 Izvori:  
 arhiva.kuglacki-savez-os.hr

Zapad 

 Izvori:  
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Zapad  

 Izvori:  
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric

Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr/

Zona Požega 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Četvrti rang

4. liga - Zapad 

 Izvori:  
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Peti stupanj

5. liga - Zapad 

 Izvori:  
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric

Ostale lige

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga

Vanjske poveznice

Poveznice i izvori 
 

  

2005-06